Alleanza Popolare Croata di Bosnia ed Erzegovina (in croato: Hrvatski narodni savez Bosne i Hercegovine) è un partito politico della Bosnia ed Erzegovina di orientamento cristiano-democratico; fondato nel 2007 col nome di Partito Contadino Croato - Nuova Iniziativa Croata (Hrvatska Seljačka Stranka - Nova Hrvatska Inicijativ - HSS-NHI), è stato ridenominato nel 2013.

La formazione si affermò dalla fusione tra due soggetti politici:
il Partito Contadino Croato, sorto nel 1992;
Nuova Iniziativa Croata, fondata nel 1998.

Voci correlate 
Partito Contadino Croato

Collegamenti esterni 
 

Partiti democratici cristiani